Montagny (Loire)
 Montagny (Ródano)
 Montagny (Saboia) 
 Montagny (Friburgo)

Ver também 
 Montagny-en-Vexin 
 Montagny-lès-Beaune 
 Montagny-lès-Buxy 
 Montagny-les-Lanches 
 Montagny-lès-Seurre 
 Montagny-près-Louhans 
 Montagny-près-Yverdon 
 Montagny-Sainte-Félicité 
 Montagny-sur-Grosne

Desambiguação